Андре́й Миха́йлович Фаде́ев (, Ямбург — , Тифлис) — саратовский губернатор (1841—1846), позднее высокопоставленный чиновник в Закавказском крае, тайный советник.

Биография 
Прадед Андрея Михайловича, Пётр Михайлович, был капитаном армии Петра Великого, погиб в битве под Полтавой, когда Россия отражала вторжение шведского короля Карла XII. Дед, Илья Петрович, умер от ран, полученных в русско-турецкой войне в конце царствования Анны Иоанновны, а один из братьев, Михаил, был убит в Отечественной войне 1812 года.

Андрей Михайлович Фадеев состоял на службе с 12 лет — с 31 декабря 1802 года; в 17 лет он был уже титулярным советником. С 1814 года служил в Нижегородском губернском правлении. С 1817 по 1834 год он служил управляющим конторой иностранных поселенцев в Екатеринославе. Затем был переведён в Одессу — членом комитета иностранных поселенцев южного края России. Здесь ему приходилось встречаться и, по его собственным заверениям, даже жить в одной комнате с Александром Пушкиным, находившимся в ссылке в Кишинёве. Вот как описывает обстоятельства общения с поэтом Фадеев, который был вхож в дом генерала И. Н. Инзова, опекавшего поэта:

А. М. Фадеев описал много других эпизодов из жизни А. С. Пушкина на юге, тем самым сохранив важную информацию для биографов Пушкина. Известно, что Пушкин во время южной ссылки бывал в кишинёвском и одесском домах Фадеева.

В 1837 году, после Одессы, А. М. Фадеев был назначен на службу в Астрахань, где два года занимал пост главного попечителя кочующих народов. В 1839 году переведён в Саратов на должность управляющего палатой государственных имуществ, по случаю смерти предыдущего управляющего Больвильера.

В 1841 году министр государственных имуществ П. Д. Киселёв предложил А. М. Фадеева Николаю I в качестве саратовского губернатора. 17 апреля 1841 года статский советник А. М. Фадеев вступил в губернаторскую должность.

На своём новом посту Фадеев немало времени потратил на разъезды по саратовским городам и селам. Он составил статистические очерки Саратовской губернии, которые в 1840-х годах были напечатаны в «Журнале министерства государственных имуществ». Губернатор посещал и немецкие колонии, и раскольничьи скиты, и соляные промыслы на Эльтоне. В уездных центрах Андрей Михайлович всегда осматривал больницы, остроги, городские места, полицейские части, суды, учебные заведения. Фадеев вспоминал, что через три недели после вступления в должность было получено Высочайшее поручение об уничтожении раскольничьих монастырей на Иргизе и об обращении их в единоверческие. Подобные попытки делали предыдущие губернаторы, силой пытаясь водворить нужное правительству положение и сталкиваясь с сопротивлением раскольников. Вместо этого Фадеев вёл дипломатические переговоры, и в результате в скором времени три монастыря были обращены в единоверческие.

Также А. М. Фадеев вместо наказаний применял «дипломатические приёмы», когда крестьяне отказывались исполнять указ Правительствующего сената о повсеместном возделывании картофеля. В результате в губернии картофель стал сажаться повсеместно уже через два-три года. Только 24 марта 1848 года он был произведён в действительные статские советники.

Прослужив губернатором почти пять лет, Фадеев приобрёл искреннюю любовь всего населения, всех сословий. В январе 1846 года, однако, ему пришлось оставить губернаторскую должность, попав в немилость к тогдашнему министру внутренних дел, графу Л. А. Перовскому. Через два месяца после отставки Фадеев получил приглашение князя М. С. Воронцова занять должность члена совета Главного управления Закавказского края и, вместе с тем, управляющего местными государственными имуществами.

Оставаясь на службе в Закавказском крае до конца своих дней, 29 мая 1858 года он был произведён в тайные советники. Был награждён орденами Российской империи: Св. Владимира 3-й ст. (1851), Св. Станислава 1-й ст. (1856), Св. Анны 1-й ст. (1860), а за особые заслуги при проведении в Тифлисской губернии крестьянской реформы — награждён орденом Белого Орла (1864) и золотой, бриллиантами украшенной, табакерой (1866).

Умер  года. Похоронен в ограде Спасо-Преображенской церкви в Тифлисе, у подножия Солагской горы.

Семья 
Был женат с 9 февраля 1813 года на княжне Елене Павловне Долгорукой. Елена Павловна свободно говорила на пяти языках, музицировала и хорошо рисовала. Она оставила десятки переплетённых томов со своими рисунками по археологии, нумизматике и ботанике. Гербарии Елены Павловны и её рисунки различных растений были известны многим учёным и вызывали их восхищение. В настоящее время они хранятся в архиве Академии наук. Елена Павловна состояла в научной переписке с немецким учёным Александром Гумбольдтом, английским геологом, основателем Географического общества Родриком Мэрчисоном, шведским ботаником Христианом Стевеном, изучавшим флору и фауну Крыма и Кавказа.

Их дети:
 Елена (1814—1842) — в замужестве Ган; писательница-романистка, мать Елены Петровны Блаватской
 Екатерина (1821—1897) — мать Сергея Юльевича Витте
 Надежда (1829–1919) — активный член Теософского общества
 Ростислав (1824—1883) — военный историк, публицист, генерал-майор
Внуки:
 Сергей Юльевич Витте (1849—1915) — граф, русский государственный деятель
 Леонид Петрович Ган (1840—1885) — мировой судья и присяжный поверенный в Ставрополе
 Вера Петровна Желиховская (1835—1896) — писательница
 Елена Петровна Блаватская (1831—1891) — философ.
В 1842 году умерла старшая дочь Фадеева — Елена Андреевна Ган, и Андрей Михайлович с женой Еленой Павловной забрали внуков (Леонида, Веру и Елену) к себе на воспитание.

Сочинения 
 Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева: В 2-х ч. — Одесса, 1897. — 231, 256 с.
 Современное изд. Воспоминания. 1790—1867. — М.: Кучково поле, 2018. — 576 с. — ISBN 978-5-9950-0788-3

Примечания

Литература 
 

Государственные деятели Российской империи
Саратовские губернаторы
Мемуаристы Российской империи
Тайные советники